Hannula est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, entraineur américain de nage olympique
 (1859-1931), homme politique finlandais
 (né en 1980), athlète finlandais en sprint
 (né en 1982), joueur finlandais de football
 (né en 1959), joueur américain de football américain
 (1900-1944), historien et colonel finlandais
 (1880-1952), femme politique finlandaise
Mika Hannula (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
, journaliste et commentateur sportif finlandais
, major général américain
 (né en 1962), lutteur olympique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois